San Baronto – (VIII secolo), monaco benedettino ed eremita, vissuto nei dintorni della città di Pistoia, celebrato il 25 marzo.
San Baronto – frazione del comune di Lamporecchio in provincia di Pistoia
Chiesa di San Baronto – chiesa nella suddetta frazione